Liddle ist der Familienname folgender Personen:

 Roger Liddle, Baron Liddle (* 1947), britischer Politiker der Social Democratic Party (SDP) sowie Labour Party
 Stephen Liddle, britischer Chemiker und Hochschullehrer